Redigerar Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1963/1964 vanns av Röda stjärnan, som tog sin sjunde titel.

Lag
Vid slutet av föregående säsong åkte Sloboda och Budućnost ur serien. De ersattes av Vardar och Trešnjevka.

Tabell

Trots att man åkte ur serien, beslutades det att Vardar skulle få stanna kvar på grund av jordbävningen i Skopje 1963, för att höja moralen hos Skopjes invånare.

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1963/1964
1963 i Jugoslavien
1964 i Jugoslavien